Las siglas TVM pueden referirse a:
 Transmission voie-machine (‘Transmisión vía-máquina’), sistema de seguridad ferroviario francés.
 Televisión Melilla, canal de televisión público de la ciudad de Melilla (España).
 Televisión del Valle de México, propietaria de la estación de televisión mexicana XHTVM-TDT.
 TVM, equipo ciclista belga de los años 90.
 TVM, canal de televisión digital TDT autonómico privado de la Región de Murcia (España).
 El teorema del valor medio; en matemáticas, propiedad para una función derivable.